Андре́й Ива́нович Плигу́зов (22 декабря 1956, Новосибирск — 26 марта 2011, Москва) — советский и российский историк, литератор и педагог; кандидат исторических наук.

Биография 
Выпускник Новосибирского университета (1979). Ученик академика Н. Н. Покровского (1930—2013).

Окончил аспирантуру Института истории СССР АН СССР (ныне Институт российской истории РАН) и в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию по памятникам «нестяжательства» первой трети XVI века. Работал в секторе источниковедения дооктябрьского периода, который возглавлял В. И. Буганов.

В 1976—1983 годах работал на Новосибирском телевидении, где вёл передачи о современной музыке и культуре. С середины 1970-х до начала 1980-х годов активно занимался практической педагогикой в детских домах и пионерских лагерях Новосибирска. 

Был активным участником литературного самиздата; в первой половине 1980-х годов под его редакцией, с его вступительными статьями и примечаниями вышли самиздатовские издания И. Бродского, О. Мандельштама, В. Ходасевича и Д. Хармса. Писал стихи и литературные анекдоты, которые составили основу книг, впоследствии опубликованных в США. Его литературные анекдоты стали широко известны; некоторые из них были ошибочно приписаны Д. Хармсу и опубликованы в России в начале 1990-х годов в сборниках произведений Д. Хармса.

В первой половине 1990-х годов уехал в США, где занимался разбором и описанием русскоязычных собраний в американских архивах. Работал в Гарвардском университете (1990—1993), Кеннановском институте русских исследований (1994—1995), Библиотеке Конгресса США (1995—2000), с 2000 года — в исследовательском центре «Дамбартон Оукс» (Dumbarton Oaks) в Вашингтоне.

Был одним из составителей «Русского феодального архива XIV — первой трети XVI в.», пять выпусков которого вышли в 1986—1992 годах (и ещё один — в 2008), сборника «Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в записках современников» (М., 1989, совместно с И. А. Тихонюком). Им также были изданы сочинения митрополита Фотия, ряд статей (о Судебнике 1497 года, обзоры архивных рукописных собраний). 

Участвовал в дискуссии о происхождении «Слова о полку Игореве». Как последователь А. А. Зимина (1920—1980), придерживался версии о фальсификации памятника литературы. В последние годы жизни занимался переводом и комментарием книги «Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor' Tale» Эдварда Льюиса Кинана, выдвигавшего версию об авторстве Й. Добровского (1753—1829).

Вернувшись в Россию в середине 2000-х годов, во многом из-за состояния здоровья, не смог продолжить своей творческой карьеры. Похоронен 31 марта 2011 года на Перепечинском кладбище под Москвой.

Основные работы 
 Текст-кентавр о сибирских самоедах. — М.; Ньютонвилль: Oriental Research Partners, 1993. — 160 с.
 Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. — М.: Индрик, 2002. — 372 с.
 Стеклянная гора: Сборник стихов. — New York: Alexandria, 2003. — 144 с.
 В маске Хармса. — New York: Alexandria, 2004.
 Sources on the History of the Rus' Metropolitanate: The 14th — Early 16th Centuries. — Harvard: Harvard Ukrainian Research Institute, Harvard University, [publication postponed].
 
 

Статьи
 
 Плигузов А.И. Как историки изучают Куликовскую битву.
 Плигузов А.И. Учение ранних «нестяжателей» в исторической перспективе: от «Предания» Нила Сорского до амортизационных мер Ивана IV.

Примечания

Ссылки 
 Большой Демидовский 17. 1984 г.
 Интервью Эхо Москвы: «Слово о полку Игореве»
 Об изучении средневековой истории русской церкви
 «Ответ кирилловских старцев»  Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 3(5). С. 1-17.
 Памяти Андрея Плигузова, сайт-блог (воспоминания, фотографии, материалы).

 Andrei Ivanovich Pliguzov, 1956–2011 Slavic Review. Cambridge University Press. 2012. vol. 71. p. 220-221.
 Памяти Андрея Ивановича Плигузова Исторический блог А.Л. Хорошкевич.
 Плигузов Андрей Иванович Электронная Библиотека ИРИ РАН.

Историки СССР
Историки России
Выпускники Новосибирского государственного университета
Сотрудники Института российской истории РАН
Исследователи Слова о полку Игореве
Похороненные на Перепечинском кладбище